

Невеж — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Невеж — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства